С 28 июня по 7 июля 1991 года в США состоялся 11-й розыгрыш чемпионата КОНКАКАФ, это был первый розыгрыш под наименованием Золотой кубок КОНКАКАФ. В финальной части турнира участвовали 8 сборных, разбившихся на 2 группы, которые в однокруговом турнире определили участников полуфиналов.

Отборочный турнир 
,  и  получили путёвки автоматически.

 и  получили путёвки как финалисты Карибского кубка 1991.

,  и  получили путёвки, заняв первые три места на Кубке наций Центральной Америки 1991.

Стадионы

Первый этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
4 мяча
  Бенхамин Галиндо

3 мяча
  Дейл Митчелл
  Эдуардо Беннетт
  Луис Каликс
  Карлос Эрмосильо

Статистика

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF

1991
1991 год в футболе
Июнь 1991 года
Июль 1991 года
Международные соревнования по футболу в США